De 6e editie van de wielerwedstrijd Ronde van Oman vond plaats in 2015 van 17 tot en met 22 februari. De start was bij het Bayt Al Naman Castle, de finish bij de Muttrah Promenade. De ronde maakte deel uit van de UCI Asia Tour 2015, in de categorie 2.HC. In 2014 won de Brit Chris Froome. Deze editie werd gewonnen door de Spanjaard Rafael Valls.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe 
Wegens weersomstandigheden – er was sprake van een zandstorm – werd de etappe in eerste instantie ingekort. Na een protest van renners werd echter besloten de rit te neutraliseren. Oud-wielrenner Eddy Merckx, die deel uitmaakt van de organisatie van de wedstrijd, uitte kritiek op de actie van de renners. Ook liet hij weten te overwegen ploegen te weren bij volgende edities.

6e etappe

Eindklassementen

Klassementenverloop 

2015
UCI Asia Tour 2015
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2015